Barom bezeichnet:

 Barom-Kagyü, eine der vier größeren Schulen der Kagyü-Schultradition des tibetischen Buddhismus
 Barom-Kloster, das Gründungskloster der Barom-Kagyü
 Barom, ungarisch „Vieh, Rind“, entsprechend türkisch barum, „Vieh (-besitz)“, von alttürkisch barïm

Siehe auch:
 Barum